La parella formada per Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová, defensores del títol, van decidir competir amb altres parelles, però malauradament ambdues van acabar eliminades en segona ronda.

La parella formada per les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van guanyar el seu primer títol de Grand Slam.

Malgrat ser derrotades en primera ronda, la parella russa formada per Iekaterina Makàrova i Ielena Vesninà van accedir al número 1 del rànquing de dobles gràcies a la derrota prematura de Latisha Chan.

Caps de sèrie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarts de final)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinals)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarts de final)
  Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (3a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Ashleigh Barty /  CoCo Vandeweghe (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (semifinals)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (3a ronda)
  Jeļena Ostapenko /  Ielena Vesninà (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (2a ronda)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (1a ronda)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (3a ronda)
  Shuko Aoyama /  Miyu Kato (1a ronda)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (1a ronda)
  Nadiia Kichenok /  Anastassia Rodiónova (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2018
Competicions tennístiques del 2018